Holzhüter ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Holzhüter (* 1965), deutsche Fußballspielerin 
 Hanno Holzhüter (* 1988), deutscher Handballspieler
 Ingrid Holzhüter (1936–2009), deutsche Politikerin (SPD)

Siehe auch:
 Villa Holzhüter